

Cinema 
 Shred – film del 2008 diretto da David Mitchel

Informatica 
 shred – comando Unix

Musica 
 Shred – tecnica chitarristica
 Shred – traccia dell'album Under the Influence degli Overkill del 1988

Videogiochi 
 Tony Hawk's Shred – videogioco della serie Tony Hawk's